Damas steht für:
 Isla Damas, Insel vor Chile
 Daewoo Damas, Kleintransporter von Daewoo Motors
 Río Damas, Fluss in Chile
 Damas (Fluss), Fluss in Eritrea
 Damas (Gattung), Dickkopffalter Unterart

Damas ist der Familienname folgender Personen:
 Ange Hyacinthe Maxence de Damas (1785–1862), französischer General
 Bertila Damas, US-amerikanische Film-, Fernseh- und Theaterschauspielerin
 Carlos Damas (* 1973), portugiesischer Violinist
 Étienne Charles de Damas (1754–1846), französischer Herzog und Generalleutnant
 François-Auguste Damas (1773–1812), französischer General der Kavallerie
 François-Étienne Damas (1764–1828), französischer General
 Georges Aleka Damas (1902–1982), gabunischer Politiker
 Jean Damas († 1481), burgundischer Beamter und Militär
 Joseph-François-Louis-Charles de Damas (1758–1829), französischer Adliger und Oberst
 Léon-Gontran Damas (1912–1978), guayanischer Schriftsteller
 Miguel Gómez Damas (1785–1849), spanischer General
 Roger de Damas (1765–1823), französischer General
 Vítor Damas (1947–2003), portugiesischer Fußballtorhüter

Damas ist der Name folgender Ortschaften im französischen Département Vosges:
 Damas-aux-Bois
 Damas-et-Bettegney

Siehe auch:
 Dammas
 Dama